USS Sampson — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Вільяма Сампсона (), який здобув перемогу в Битві біля Сантьяго-де-Куба під час іспансько-американської війни.

 USS Sampson (DD-63) — ескадрений міноносець однойменного типу. На службі протягом 1916-1936 років, після чого зданий на злам.
 USS Sampson (DD-394) — ескадрений міноносець типу «Сомерс». На службі протягом 1938-1945 років. Зданий на злам у 1946 році.
 USS Sampson (DDG-10) — ескадрений міноносець з керованим ракетним озброєнням типу «Чарльз Ф. Адамс». На службі протягом 1961-1992 років. У 2003 році зданий на злам.
 USS Sampson (DDG-102) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2007 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни